Таран (знаряддя) — знаряддя руйнування мурів, воріт і башт фортеці під час облоги.
 Повітряний таран — удар гвинтом або корпусом літака по ворожому літакові
 Таран (корабельний) — зміцнена підводна частина носа бойового корабля, якою завдають удару по ворожому кораблю.
 Таран (військовий) — ударна група бойових машин для здійснення прориву фронту.
 Гідравлічний таран — технічна споруда для подавання води нагору.
 Транспортний таран — терористичний акт з застосуванням транспорту.
 Таран (прізвище)